Рамзи — фамилия.

Известные носители 
 Рамзи, Адиль (род. 1977) — марокканский футболист, завершивший игровую карьеру, нападающий.
 Рамзи, Ахмед (1930—2012) — египетский актёр, звезда египетского кино 1950—1970-х годов.
 Рамзи, Ахмед (футболист) (род. 1965) — египетский футболист.
 Рамзи, Гордон (род. 1966) — британо-американский кулинар и шеф-повар.
 Рамзи, Ибрахим (1884—1949) — египетский драматург, поэт, писатель, публицист, переводчик.
 Рамзи, Мурат (1854—1934) — видный представитель мусульманской науки и религии, историк и писатель.
 Рамзи, Рашид (род. 1980) — бахрейнский бегун марокканского происхождения.
 Рамзи, Стюарт (род. 1960) — британский журналист.
 Рамзи, Хани (род. 1969) — египетский футболист.
 Рамзи, Эдвард (1793—1872) — священник шотландской Епископальной Церкви, писатель и публицист, а также Декан кафедрального собора Святой Марии в Эдинбурге.
 Рамзи, Юзеф (род. 1967) — террорист Аль-Каиды.
 Рамзи, Белла (род. 2003) — британская актриса.
 Рамзи (Абдуллаев, Маннон) (1893—1938) — народный комиссар просвещения Узбекской ССР.

См. также 
 Рамзи Бедиа (род. 1972) — французский актёр алжирского происхождения, сценарист и режиссёр.
 Рамсей
 Рэмзи

Примечания